Kazneni prostor je fraza koja se koristi u brojnim momčadskim sportovima. Može značiti:

 Šesnaesterac, u nogometu
 Kazneni prostor (sport), Kazneni prostor za isključene igrače

Šport